Il singolare dell'Heineken Open 2004 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Gustavo Kuerten era il detentore del titolo.

Dominik Hrbatý ha battuto in finale Rafael Nadal 4-6, 6-2, 7-5.

Teste di serie

  Guillermo Coria (secondo turno)
  Jiří Novák (semifinali)
  Gustavo Kuerten (semifinali)
  Sjeng Schalken (primo turno)

 Vince Spadea (quarti) 
 Gastón Gaudio (secondo turno) 
 Fernando González (primo turno) 
 Jarkko Nieminen (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Heineken Open 2004
ATP Tour 2004